Строевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Строевское сельское поселение — входит в Устьянский район, Архангельская область
 Строевское сельское поселение — входит в Варгашинский район, Курганская область
 Строевское сельское поселение — входит в Путятинский район, Рязанская область